Velika nagrada Južne Afrike 1983 je bila petnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1983. Odvijala se je 15. oktobra 1983.

Dirka 

|-
! 1
| 6
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
| 77
| 1:33:25,708
| 3
| 9
|-
! 2
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Alfa Romeo
| 77
| + 9,319 s
| 9
| 6
|-
! 3
| 5
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 77
| + 21,969 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 35
|  Derek Warwick
| Toleman-Hart
| 76
| +1 krog
| 13
| 3
|-
! 5
| 1
|  Keke Rosberg
| Williams-Honda
| 76
| +1 krog
| 6
| 2
|-
! 6
| 16
|  Eddie Cheever
| Renault
| 76
| +1 krog
| 14
| 1
|-
! 7
| 4
|  Danny Sullivan
| Tyrrell-Ford
| 75
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 8
| 29
|  Marc Surer
| Arrows-Ford
| 75
| +2 kroga
| 22
|  
|-
! 9
| 30
|  Thierry Boutsen
| Arrows-Ford
| 74
| +3 krogi
| 20
|  
|-
! 10
| 25
|  Jean-Pierre Jarier
| Ligier-Ford
| 73
| +4 krogi
| 21
|  
|-
! 11
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-TAG
| 71
| El. sistem
| 12
|  
|-
! 12
| 17
|  Kenny Acheson
| RAM-Ford
| 71
| +6 krogov
| 24
|  
|-
! NC
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Renault
| 68
| Odstop
| 7
|  
|-
! NC
| 26
|  Raul Boesel
| Ligier-Ford
| 66
| Odstop
| 23
|  
|-
! Ods
| 3
|  Michele Alboreto
| Tyrrell-Ford
| 60
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 27
|  Patrick Tambay
| Ferrari
| 56
| Turbo
| 1
|  
|-
! Ods
| 36
|  Bruno Giacomelli
| Toleman-Hart
| 56
| Turbo
| 16
|  
|-
! Ods
| 15
|  Alain Prost
| Renault
| 35
| Turbo
| 5
|  
|-
! Ods
| 31
|  Corrado Fabi
| Osella-Alfa Romeo
| 28
| Motor
| 25
|  
|-
! Ods
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 20
| Motor
| 11
|  
|-
! DSQ
| 7
|  John Watson
| McLaren-TAG
| 18
| Diskvalifikacija
| 15
|  
|-
! Ods
| 28
|  René Arnoux
| Ferrari
| 9
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 23
|  Mauro Baldi
| Alfa Romeo
| 5
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 9
|  Manfred Winkelhock
| ATS-BMW
| 1
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jacques Laffite
| Williams-Honda
| 1
| Zavrten
| 10
|  
|-
! Ods
| 32
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
| 1
| Motor
| 26
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Nelson Piquet 1'9.948

Formula 1 sezona 1983
1983